Arnold-Janssen-Gymnasium ist der Name folgender Schulen:
 Arnold-Janssen-Gymnasium (St. Arnold) in Nordrhein-Westfalen
 Arnold-Janssen-Gymnasium St. Wendel im Saarland